«Panic Zone» — дебютный сингл 1987 года американской хип-хоп группы N.W.A, который впоследствии попал на альбом-компиляцию «N.W.A. and the Posse» который был переиздан Macola Records, тогдашним дистрибьютором лейбла N.W.A, Ruthless Records. Несмотря на независимый выпуск, пластинка получила тираж в 1 000 копий. Над ней работали Eazy-E, Ice Cube и Dr. Dre.

Помимо заглавного трека и «8 Ball», на пластинке был трек «Dope Man», рассказывающий о жизни наркоторговца, который разрушает чужие жизни продавая людям наркотики.

Этот трек так же появился на стороне «Б», в сингле «Boyz-n-the-Hood/Dopeman», который был выпущен в 1989 году после коммерческого успеха альбома Eazy-E, Eazy-Duz-It и первого альбома N.W.A, Straight Outta Compton в который был включён ремикс. Оригинальная версия и ремикс версия появляются на стороне «Б». На другой же стороне находится Boyz-n-the-Hood, ремикс и оригинал.

Песня так же появилась на сборнике The Best of N.W.A. — The Strength of Street Knowledge.

Список композиций

Участники 
 Eazy-E — Исполнительный продюсер и вокалист («8-Ball» и «Dopeman»)
 Dr.Dre — Продюсер, вокалист («Panic Zone»)
 Ice Cube — Вокалист («Dopeman»)
 MC Ren — Вокалист («8-Ball»)
 Arabian Prince — Вокалист («Panic Zone»)
 Krazy Dee — Вокалист («Panic Zone» и «Dopeman»)

Примечания